Жоашен де Ри (; 1500—1560) — бургундский дворянин, придворный императора Карла V.

Биография 

Старший сын Симона, сеньора де Ри, Балансона и Дисе, и Антуанетты де Лабом.

Сеньор де Ри. Ровесник Карла V, он воспитывался вместе с ним в качестве менена, и в дальнейшем пользовался близкой дружбой императора.

Занимал должности первого личного эконома Карла V и генерала легкой кавалерии.

Благодаря протекции императора Жоашен и его братья Марк и Жерар женились на трех сестрах, именовавшихся дамами де Нёшатель, и являвшихся наследницами сеньорий контуазских домов Нёшатель и Лонгви.

В 1546 году на капитуле в Утрехте был принят в рыцари ордена Золотого руна.

Семья 

Жена (3.01.1534): Антуанетта де Лонгви (ок. 1528—1544), дама де Гири, дочь Кристофа де Лонгви и Анны де Нёшатель

Дочь:

 Франсуаза де Ри, дама де Лонгви. Муж: Леонор Шабо, граф де Шарни (ок. 1526—1597)

Литература 

 Dunod de Charnage F. I. Mémoires pour servir à l’histoire du comté de Bourgogne. — Besançon: Jean-Baptiste Charmet, 1740, p. 83
 Moréri L. Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane. T. IX. — P.: Companie des Libraires Assosiéz, 1759, p. 446
 Abbé Richard. Recherches historiques et statistiques sur l'ancienne seigneurie de Neuchâtel au comté de Bourgogne. — Besançon: Charles Deis, 1840, p. 237f

Ссылки 

 
 

Генералы Испании